Valentina Nappi (nascida em 6 de novembro de 1990) é uma atriz pornográfica e modelo italiana. Ela entrou para a indústria do cinema adulto em 2011, aos 20 anos de idade.

Vida e obra 
Nascida em Scafati, perto de Salerno, Nappi fez sua estreia na indústria de filmes adultos em 2011 com o diretor Rocco Siffredi depois que ela entrou em contato com ele via e-mail.

Ela se formou na Escola de Arte de Salerno e atualmente estuda arte e design na Universidade. Nappi escreveu vários ensaios sobre a condição de homens e mulheres na sociedade contemporânea e participou de um festival de filosofia.

Ela foi Playmate na edição italiana da Playboy em junho de 2012 e da Penthouse de novembro de 2013. Ela escreve uma coluna na revista política e social: MicroMega. Em 2018 saiu a sua autobiografía "Io sono Valentina Nappi" (Eu sou Valentina Nappi).

Prêmios
 2013 XBIZ Award – candidata – Best Foreign Performer
 2013 AVN Award – candidata – Best Female Foreign Performer
 2013 AVN Award – candidata – Best Three-Way Sex Scene – G/G/B
 2013 AVN Award – Most Promising New Starlet
 2013 AVN Award  – Best Boobs

Atores pornográficos da Itália
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos da Itália
Naturais de Scafati